Појам Елет може да се односи на:

 Елет (Приморска Сена)
 Елет (река), је река у Француској